Луговые — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Луговые — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Луговые — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Луговые — слобода в составе города Киров Кировской области.

См. также 
 Луговые марийцы
 Луговые собачки
 Луговые трупиалы